Квинт Сульпи́ций Камери́н (; умер после 9 года, Римская империя) — древнеримский политический деятель из патрицианского рода Сульпициев, ординарный консул 9 года.

Биография 
Квинт происходил из патрицианского рода Сульпициев. В 9 году он занимал должность ординарного консула совместно с Гаем Поппеем Сабином. Известно, что Сульпиций в своё время сочинил поэму о взятии Трои Гераклом, поэтому именно он мог являться адресатом одного из посланий Овидия, просившего защиты у своих римских приятелей.

Его сыном был консул-суффект 46 года, носивший такое же имя.

Примечания

Литература 
 Der Neue Pauly. — , 1999. — T. 11. — S. 1103.
 Smith, William. A New Classical Dictionary Of Greek And Roman Biography, Mythology And Geography. — : Harper & Brothers, 1880. — P. 167.

Родившиеся в I веке до н. э.
Умершие в I веке
Сульпиции